Bob Moore peut désigner :
 Bob Moore (1920-2001), animateur et artiste publicitaire Disney ;
 Bob Moore (1932-2021), bassiste américain ;
 Bob Moore (1932-), footballeur américain.

Voir aussi 
 Bob de Moor (1925-1992), dessinateur belge